Rosenberg je priimek več znanih oseb:

 Adolf Rosenberg (1850—1906), nemški umetnostni zgodovinar
 Alfred Rosenberg (1893—1946), nemški nacistični politik in rasistični teoretik
 Josip Rosenberg, mariborski trgovec in industrialec
 Marianne Rosenberg (*1955), nemška pevka